Cassini kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexandre Henri Gabriel de Cassini
 Carla Santana Cassini

Robotskapade auktorsförkortningar